Ponholz heißen folgende Orte:

 Ponholz (Hohenwarth), Ortsteil der Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Ponholz (Iffeldorf), Ortsteil der Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ponholz (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Ponholz (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Ponholz (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ponholz (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

 Ponholz (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Ponholz (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Ponholz (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Ponholzer (Begriffsklärung)